

Aziende 
 National (o National Panasonic) – nome con cui era conosciuta l'azienda Panasonic
 National – marchio della Panasonic
 National Semiconductor, citata come National – industria elettronica americana

Geografia 
Stati Uniti d'America
 National – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland

Musica 
 The National – gruppo musicale statunitense

Sport 
 Championnat National – campionato calcistico di terza divisione francese

Pagine correlate 
 The National (disambigua)